Anna Brzezińska ist der Name folgender Personen:

* Anna Brzezińska (Schriftstellerin) (* 1971), polnische Fantasy-Autorin
 Anna Brzezińska (Leichtathletin) (* 1971), polnische Mittelstreckenläuferin